Golfo de Maracaibo kan syfta på:
 Venezuelabukten
 Maracaibosjön